Pojem „Václavice“ je nejednoznačný a může mít více významů:

Název sídla:
 Václavice – obec v okrese Benešov
 Václavice (Provodov-Šonov) – část obce Provodov-Šonov v okrese Náchod
 Václavice (nádraží) – železniční stanice na tratích Týniště nad Orlicí – Meziměstí a Václavice–Starkoč

 Václavice (Hrádek nad Nisou) – část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec

Podobné názvy 
 Václavov
 Václavovice

Externí odkazy